Rohregg ist der Name folgender Orte:

 Rohregg (Au in der Hallertau), Ortsteil von Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern

 Rohregg (Gemeinde Grünburg), Ortsteil von Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Rohregg (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rohregg (Gemeinde Pirching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Rohregg (Gemeinde Brandenberg), Ortsteil von Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol